Połonina – murawy górskie w Karpatach Wschodnich
 Połonina Caryńska – jedna z połonin w Bieszczadach
 Połonina Wetlińska – masyw górski i połonina w Bieszczadach Zachodnich
 Połonina Bukowska – jedna z połonin w Bieszczadach Zachodnich
 Połonina Równa – pasmo górskie na ukraińskim Zakarpaciu
 Połonina Borżawska – pasmo górskie na ukraińskim Zakarpaciu
 Połonina Czerwona – grupa górska w Karpatach Wschodnich
 Połonina Świdowiecka – pasmo górskie na ukraińskim Zakarpaciu
 Połonina Czarnohorska – pasmo górskie na ukraińskim Zakarpaciu
 Połonina Hryniawska – masyw górski w ukraińskich Karpatach

Zobacz też 
 Beskidy Połonińskie
 Połoniny